Рейс 328 может означать:
 Рейс 328 (также 28M) British Airtours — крупная авиационная катастрофа, произошедшая в четверг 22 августа 1985 года в аэропорту Манчестера.
 Рейс 328 United Airlines — авиационная авария, произошедшая 20 февраля 2021 года.